Emigholz ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Emigholz (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Erich Emigholz, deutscher Autor und Theaterkritiker
 Heinz Emigholz (* 1948), deutscher Filmemacher, Autor, Künstler und Produzent

Emigholz ist auch:
 Emigholz (Unternehmen), 1929 gegründetes Unternehmen für Reifen und Kfz-Dienstleistungen